Synagoge Lipno steht für:

 Alte Synagoge (Lipno)
 Neue Synagoge (Lipno)